W sezonie 1990 rozegrano 1. edycję mistrzostw Litwy w piłce nożnej (lit. Lietuvos futbolo čempionatas) po ogłoszeniu przez ten kraj niepodległości od Związku Radzieckiego.

W turnieju rozgrywanym systemem pucharowym wzięło udział 8 drużyn – po 4 z Aukščiausioji lyga (najwyższej ligi byłej Litewskiej SRR) i Baltijos lyga (rozgrywek Estońskiej, Litewskiej i Łotewskiej SRR oraz obwodu kaliningradzkiego Rosyjskiej FSRR).

Rozgrywki eliminacyjne

Aukščiausioji lyga

Baltijos lyga

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Tytuł mistrzowski zdobył Sirijus Kłajpeda.

Przypisy

Zobacz też 
 A lyga

Linki zewnętrzne 
 RSSSF
 futbolinis.lt
 Almis Page – Lithuanian Soccer: History & Statistics

1990 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Litwie